Мілан Юрчина (; 7 червня 1983, м. Ліптовски Мікулаш, ЧССР) — словацький хокеїст, захисник. Виступає за «Нью-Йорк Айлендерс» у Національній хокейній лізі.

Виступав за «Галіфакс Мусгедс» (QMJHL), «Провіденс Брюїнс» (АХЛ), «Бостон Брюїнс», «Вашингтон Кепіталс», «Колумбус Блю-Джекетс».

В чемпіонатах НХЛ — 370 матчів (19+52), у турнірах Кубка Стенлі — 21 матч (2+0).

У складі національної збірної Словаччини провів 30 матчів (3 голи); учасник зимових Олімпійських ігор 2006 і 2010, учасник чемпіонатів світу 2006, 2007 і 2011. У складі молодіжної збірної Словаччини учасник чемпіонатів світу 2002 і 2003. У складі юніорської збірної Словаччини учасник чемпіонату світу 2001.

Статистика

Посилання 
 Профіль на Eliteprospects 

Словацькі хокеїсти
Гравці збірної Словаччини з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Галіфакс Мусгедс»
Хокеїсти «Хомутова»
Хокеїсти «Лукко»‎
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти «Фрібур-Готтерона»‎
Хокеїсти «Динамо» (Рига)‎
Хокеїсти «Медвещака»‎
Хокеїсти «Айсберен Берлін»‎
Уродженці Ліптовського Мікулаша